Radach ist der Name folgender Orte:
 Radachów (ehemals Radach im Landkreis Weststernberg, Brandenburg), eine Ortschaft in der Wojewodschaft Lebus
 Radach, bis in den 1820er Jahren gebräuchliche Bezeichnung für Ober- und Unterradach, ehemalige Gemeinde im Altlandkreis Dinkelsbühl, Bayern

Radach ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Radach (* 1915), deutscher Ruderer und Olympiateilnehmer, olympische Bronzemedaille mit dem Achter (1936)